Iwata peut faire référence à :

Toponyme 

 Iwata, ville de la préfecture de Shizuoka, au Japon ;

Patronyme 

 Akemi Iwata (née en 1954), footballeuse japonaise ;
 Hisakazu Iwata (né en 1949), judoka japonais ;
 Karen Iwata (née en 1998), chanteuse et idole japonaise, membre du groupe AKB48 ;
 Masaharu Iwata (né en 1966), compositeur japonais de musique de jeu vidéo ;
 Satoru Iwata (1959-2015), producteur de jeu vidéo et chef d'entreprise japonais, PDG de Nintendo.

Autres 
 Iwata, fonderie typographique japonaise.
 Iwata demande, série d'interviews réalisées par le PDG de Nintendo Satoru Iwata avec ses employés ;
 Júbilo Iwata, club japonais de football.